Ez a szócikk a Felnövekvő fecsegők című sorozat epizódjait listázza.

Áttekintés

Epizód

Bevezető évad (2001)

Első évad (2003-2004)

Második évad (2004-2005)

Harmadik évad (2005)

Negyedik évad (2005-2007)

Ötödik évad (2007-2008)

Források  
 

Televíziós sorozatok epizódlistái